Тюме́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тюменская улица — улица в Москве.
 Тюменская улица — улица в Новосибирске.
 Тюменская улица — улица в Омске.
 Тюменская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Тюменская улица — улица в Самаре.
 Тюменская улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Тюменская улица — улица в Донецке.